Súper Baseball 2020 ( 2,020年スーパーベースボール? ) es un videojuego de béisbol futurista. Fue lanzado por primera vez en Japón para la Neo Geo en 1991, y luego fue puesto en libertad más tarde en América del Norte para la Mega Drive / Genesis (portado por NuFX y publicado por Electronic Arts ) y el Super Nintendo Entertainment System (publicado por Tradewest ) en 1993 .

El juego sigue las reglas básicas del béisbol, pero hay varias mejoras ya que el juego tiene lugar en el año 2020. La diferencia más obvia de béisbol real es que algunos de los personajes de este juego son robots . Todos los personajes humanos están equipados con una armadura poderosa, sensores de la computadora, y el jet-packs para mejorar la ofensa y habilidades defensivas.

Estadio huevo cibernético
Aparte de los personajes futuristas, el campo también se ha renovado y rediseñado para el futuro. Sólo hay un estadio en este juego, conocido como Estadio huevo cibernético. Una pelota golpeó en la cerca del outfield ya no es un jonrón a menos que se golpea directamente sobre la cerca en el jardín central. Las otras áreas de las gradas del outfield están cubiertas con un cristal protector que hará que el balón rebote fuera de ella y recuperarse en juego en el campo. La bola que golpea esta zona siempre vuelve al campo, pero da la masa suficiente tiempo para tomar una base o dos. Sin embargo, los corredores más lentos a veces pueden ser expulsados en la primera base, incluso si se golpea la pelota sobre la cerca del outfield.

La razón por la zona jonrón fue reducido se debe a que los bateadores son mucho más potentes y tienen la capacidad de su tiro tremendamente lejos. Sólo los bateadores más poderosos pueden tener la precisión y fuerza para golpear la pelota lo suficiente como para conseguir un home run. La zona de falta también se ha reducido. Ahora es más corto y sólo abarca la zona directamente detrás de la primera base a través de la tercera base. Bateadores más débiles a menudo pueden obtener un éxito moviendo temprano o tarde en el baile, haciendo que apenas hacen la zona justo en lo que sería la zona de falta en el béisbol normal.

Otras características también están presentes en el campo. Una zona de parada está presente apenas más allá del campo detrás de la primera y tercera base. Si la pelota toca este punto rectangular, se detendrá muertos. Sin embargo, la zona de parada es pequeña, y la bola puede rebotar a menudo por encima de ella sin parar. Se puede presentar un problema para los corredores más lentos que esperaban la pelota rebotaría todo el camino hasta la valla. Cerca de la cerca hay zonas de salto , en el que un jugador recibe un impulso adicional en la altura del salto para atrapar una pelota que está de lo contrario va a ir encima de la valla. En la versión de Super Nintendo, la zona de salto sólo se encuentra en frente de la zona de jonrón para tratar de parar una pelota que va a ser un jonrón. En otras versiones, las zonas de salto se colocan a lo largo de todo vallas del estadio. Además, cada cierto número de entradas, "galletas" se ponen en el campo. Galletas son las minas terrestres que cuando se pisa, envía al jugador por las nubes y lo deja temblando en el campo durante unos segundos, lo que retrasa el tiempo del jugador para hacer una obra de teatro. (Crackers no aparecen en la versión de Super Nintendo del juego.)

Recepción
En comunicado, Famicom Tsushin anotó la versión Neo Geo del juego a 24 de los 40.
Todas las versiones de Sega Genesis Super Baseball 2020 (1991) (SNK) (EA) presentaron Box Art by Marc Ericksen en los mercados de Estados Unidos y en euros. (No mostrado).

Véase también 
 SNK
 Neogeo

Enlaces externos 
 Super Baseball 2020 Killer list of videogames (En inglés)

Videojuegos arcade
Videojuegos para Neo-Geo
Videojuegos para Neo Geo CD
Videojuegos de 1991
Videojuegos desarrollados en Japón
Videojuegos de un solo jugador y de multijugador